Бюхнер Георг (1813–1837) — німецький письменник і революційний діяч.
 Бюхнер Едуард (1860–1917) — німецький хімік і біохімік. Лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Бюхнер Карл Васильович (1835–1881) — український піаніст, композитор і музичний педагог.

Також 
 Бохнер
Німецькі прізвища